

Населені пункти та їхні частини

 Ілово — село в гміні Семпульно-Краєнське Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ілово — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ілово — колонія в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Ілово — осада в гміні Семпульно-Краєнське Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки